Mariette ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Mariette (1821–1881), französischer Ägyptologe
 Denis Mariette (1666–1741), französischer Buchhändler, Buchdrucker und Verleger
 Jean Mariette (1660–1742), französischer Buchhändler, Buchdrucker und Verleger, Vater von Pierre-Jean Mariette
 Pierre I Mariette (1603–1657), französischer Buchdrucker und Verleger, Vater von Pierre II Mariette
 Pierre II Mariette (1634–1716), französischer Buchdrucker und Verleger, Vater von Denis, Jean und Pierre-Joseph Mariette
 Pierre-Jean Mariette (1694–1774), französischer Stecher, Sammler und Kunstkritiker
 Pierre-Joseph Mariette (1656–1729), französischer Verleger und Kupferstichhändler

Mariette steht für:
 Mariette (Sängerin) (* 1983), schwedische Sängerin
 Mariette (Vorname), weiblicher Vorname
 Mariette (Yacht), ein Zweimast-Gaffelschoner

Siehe auch:
 Marietta